Евге́ний Влади́мирович Маке́ев () — российский футболист, защитник клуба «Велес». Сын футболиста Владимира Макеева, известного по выступлениям за «Жемчужину» и «Балтику».

Клубная карьера 
Воспитанник череповецкого клуба «Северсталь», там же и начал играть (команда к тому времени поменяла название на «Шексна»). Выступал на позиции правого полузащитника.

В 2007 году перешёл в московский «Спартак», играл сначала в юношеской команде клуба, затем в дубле «красно-белых», в составе которого дважды выиграл турнир дублирующих составов. За полтора сезона провёл за дубль 33 матча, в которых забил два мяча.

15 марта 2009 года впервые вышел в стартовом составе основной команды клуба в матче с «Зенитом», отыграв первый тайм, после которого был заменён. В домашнем матче 8-го тура против раменского «Сатурна» с передачи Владимира Быстрова забил свой первый гол в российских чемпионатах.

В 2009 году дебютировал в молодёжной сборной России в неудачном для неё матче со сборной Фарерских островов.

15 сентября 2010 года дебютировал в Лиге чемпионов против французского «Марселя».

5 сентября 2014 года участвовал в матче открытия стадиона клуба «Спартак». Под руководством Мурата Якина «Спартак» сыграл вничью (1:1) с сербской командой «Црвена Звезда» Белград. Был включен в стартовый состав.

15 февраля 2019 года подписал контракт с клубом «Ротор» Волгоград. В июле 2019 года перешёл в армянский клуб «Арарат». 23 сентября 2020 года дебютировал в любительском клубе «Росич».

В конце января 2021 года перешёл в команду чемпионата Узбекистана «Металлург» Бекабад.

Карьера в сборной 
20 марта 2011 года был вызван в сборную России на отборочную игру чемпионата Европы по футболу 2012 со сборной Армении. 29 марта того же года вышел на поле в товарищеском матче сборной России против сборной Катара на 46-й минуте, заменив Александра Анюкова.

Статистика выступлений

Клубная

Матчи за сборную 

Итого: 3 матча / 0 голов; 2 победы, 1 ничья, 0 поражений.

Достижения

Командные 
 «Шексна»
 Серебряный призёр Второго дивизиона (зона «Запад»): 2006

 «Спартак» (Москва)
 Чемпион России: 2016/17
 Победитель молодёжного первенства России (3): 2007, 2008, 2010
 Серебряный призёр чемпионата России (2): 2009, 2011/12
 Серебряный призёр молодёжного первенства России: 2009
 Итого : 4 трофея

 «Спартак-2» (Москва)
 Победитель ПФЛ (зона «Запад»): 2014/15
 Итого : 1 трофей

Личные 
 В списках 33 лучших футболистов чемпионата России: 2010 (III)

Примечания 

Футболисты России
Игроки сборной России по футболу (до 21 года)
Игроки сборной России по футболу
Игроки ФК «Шексна»
Игроки ФК «Спартак» Москва
Игроки ФК «Спартак-2» Москва
Игроки ФК «Ростов»
Игроки ФК «Сочи»
Игроки ФК «Ротор»
Игроки ФК «Арарат» Ереван